La Coppa Italia 1995-1996 si è svolta dal 21 settembre al 21 dicembre 1995: al torneo hanno partecipato ventotto squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Formula
Le squadre (dodici di Serie A1 e sedici di Serie A2) hanno disputato un trantaduesimi di finale, sedicesimi di finale, ottavi di finale, quarti di finale, con gare di andata e ritorno, semifinali, finale per il terzo posto e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1995
Pallavolo nel 1996
 1995-1996